Сью́зан Джи́н Па́лмер (; род 14 апреля 1946) — канадский религиовед и социолог религии. Специализируется на исследовании новых религиозных движений. Получила наибольшую известность как автор монографии «Moon Sisters, Krishna Mothers, Rajneesh Lovers: Women’s Roles in New Religions» (1994).

Биография 

В 1968 году получила бакалавра гуманитарных наук по английскому языку с отличием в Университете Макгилла.

В 1976 году получила магистра гуманитарных наук по религиоведению и сравнительной этике Университете Конкордия, а в 1992 году там же получила доктора философии по религиоведению.

В 1974—2013 годах — профессор  религиоведения в  в Монреале.

В 1992—2014 годах была преподавателем-почасовиком, в 1996—2006 годах — адъюнкт-профессором, в 2008—2010 годах — научным сотрудником, а в 2011—2016 годах — профессором () кафедры религиоведения Университете Конкордия. 

В 2013—2016 годах — сотрудник факультета религиоведения Университете Макгилла.

Увлекается игрой на арфе. Училась игре на клавесине и изучала  в  и в Университете Макгилла, а также училась игре на арфе в Ирландской музыкальной школе в Сиамса. Её учили играть на кельтской арфе Элисон Киннаирд, Энни Хейманн и Сиобхан Армстронг. Выступала вместе со Scottish Trio и Arisaig Mist.

Научные труды

Монографии 

 Palmer S. Moon Sisters, Krishna Mothers, Rajneesh Lovers: Women’s Roles in New Religions  (1994) Syracuse University Press ISBN 0-8156-0382-7, ISBN 978-0-8156-0382-5
 Palmer S. AIDS as an Apocalyptic Metaphor. Toronto: University of Toronto Press, 1997. 
 Palmer S. I Raeliani. Torino, Italy: Editrice ELLDICI, 2000. 
 Palmer S., Ownby D., Bao Q. Apocalyptic Movements in Sociological Perspective. Beijing, 2000. (издана на китайском языке). 
 Palmer S. Aliens Adored: Rael’s UFO Religion N.J.: Rutgers University Press, 2004 ISBN 0-8135-3476-3, ISBN 978-0-8135-3476-3
 Palmer S. The Nubian Nation: Black Spirituality and State Control Farnham: Ashgate Publishing, 2010 ISBN 978-0-7546-6255-6
 Palmer S. The New Heretics of France: Minority Religions, la Republique, and the Government-Sponsored ‘War on Sects' N.Y.: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-973521-1, ISBN 0-19-973521-2
 Palmer S.,  Storming Zion: Exploring State Raids on Religious Communities N.Y.: Oxford University Press, 2015.

Статьи 
 Palmer S. "Performance Practices in Meditation Rituals among the New Religions" (1980) // SR/Sciences Religeuses 9/4 Canada.
 Palmer S. "Purity and Danger in the Rajneesh Foundation" (August, 1986) Update. Aaarhus, Denmark” (Reprinted in The Order of the Solar Temple, edited by James R. Lewis, Ashgate Publishing, 2006.)
 Palmer S. "Community and Commitment in the Rajneesh Foundation" (September, 1986) Update. Aaarhus, Denmark.
 Palmer S. "Charisma and Abdication: A Study of the Leadership of Bhagwan Shree Rajneesh," // Sociological Analysis 49 (2), 1988.
 Palmer S. "AIDS as Metaphor" // Society magazine (ed.) Irving Horowitz. New Jersey, 1989  
 Palmer S. Woman as "Playmate" in the Raelian Movement: Power and Pantagamy in a New Religion // Syzygy: Journal of Alternative Religion and Culture. Volume 1: Issue 2-3 (Spring 1992)
 Palmer S., Bird F. "Therapy, Charisma and Social Control in the Rajneesh Movement," // Sociological Analysis 53 (S), 1992, 71-86.
 Palmer S. "Coping with Apocalypse in Canada: Endtime Experiences in the Institute of Applied Metaphysics and la Mission de l'Esprit Saint" // Sociological Analysis 53, No.2 (December 1992) 397-416.
 Palmer S. "Women's Cocoon Work: New Religious Movements and Feminine Rites of Passage" Journal for the Scientific Study of Religion. Vol. 32, No.3 (December, 1993) 343-355. 
 Palmer S. "New Eves New Adams: Improvisations on Gender and Genesis in New Religious Movements" (1994) // Religion and Gender (IV), edited by Arvind Sharma. Montreal Canada: , 1994.
 Palmer S. "Purity and Danger in the Rajneesh Foundation,"  11/3, 1996. 303-318. (Reprinted in The Order of the Solar Temple, edited by James R. Lewis, Ashgate Publishing, 2006.)
 Bozeman J., Palmer S. “The Northeast Kingdom Community Church of Island Pond: Raising Up a People for Yahshua’s Return,”  12, no.2 (May 1997): 181-190.
 Palmer S., Ownby D. “Field Notes: Falun Dafa Practitioners: A Preliminary Research Report,” Nova Religio: Journal of Alternative and Emergent Religions. 2000 (IV:1):133-135.
 Palmer S. "The Rael Deal: A UFO-based religion goes for human cloning.” Religion in the News, Summer 2001.
 Palmer S. “Field Notes: France’s Anti-Sect Wars,” Nova Religio: Journal of Alternative and Emergent Religions, 6, No.1 (October 2002) 174-181.
 Palmer S. Unrael!: A UFO religion discovers that the media plays ball", Religion in the News, Spring 2003.
 Palmer S. "From Healing to Protest: Conversion Patterns Among the Practitioners of Falun Gong," Nova Religio: Journal of Alternative and Emergent Religions. Vol. 6, No. 2, April, 2003. 223-243.
 Palmer S. “Faith Healing and Protest: Conversion patterns Among the Practitioners of Falun Gong,” Nova Religio: Journal of Alternative and Emergent Religions, 6, No. 2 (April 2003) 348-64.
 Palmer S., Bromley D. “Deliberate Heresies: Myth and Ritual in NRMs,” by Susan Palmer and , in Teaching New Religious Movements, edited by David G. Bromley, Oxford University Press, 2007.
 Palmer S. “Cult Fighting in Middle Georgia” in Religion in the News, edited by Mark Silk, Trinity College, Massachusetts), Summer 2006.
 Palmer S. “Frances’ War on Sects: A Post 9-11 Update,” // Nova Religio: Journal of Alternative and Emergent Religions. Vol. 11, No. 3 (February 2008), pp. 104-120.
 Palmer S. “The Church of Scientology in France: Legal and Activist Counterattacks to the War on Sectes,” // Scientology, edited by James R. Lewis. Oxford University Press, 2009.
 Palmer S., Abravanel M. “The Church Universal and Triumphant: Shelter, Succession and Schism.” // Sacred Schisms, edited by James R. Lewis. Cambridge University Press, 2009.
 Palmer S. “The Twelve Tribes: Preparing the Bride for Yahshua's Return,” // Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions. Vol. 13, No. 3 (February 2010), pp. 59-80.
 Palmer S. “Rescuing Children: Raids on Religious Communities”, in Saints Under Siege The Texas State Raid on the Fundamentalist Latter Day Saints, edited by  and James T. Richardson. N.Y. New York University Press, 2011.
 Palmer S. Quebec, a New Plymouth Rock for France’s Sectes? » // Prophéties et utopies religieuses au Canada, edited by Bernadette Rigal-Cellard: Presses Universitaires de Bordeaux, 2011.
 Palmer S., Sentes B. “The Raelian Movement International,” // The Cambridge Companion to New Religious Movements, edited by Olav Hammer and Mikael Rothstein. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2012.
 Palmer S. “Mandarom: The Limitations of Liberté in the Laicité” // Spiritual and Visionary Communities: Out t Save the World, edited by Timothy Miller. Ashgate INFORM Series: London, U.K.: Ashgate Publishing, 2012.
 Palmer S. “Cult Wars on the Internet: Virtual Battles and the Challenges of Cyberspace” // Cultural Dialogues, Religion and Communication, edited by Isaac Nahon-Serfaty. Ottawa: University of Ottawa, 2013.
 Palmer S. “La Mission de l’Esprit-Saint: One Hundred Years of Prophecies and Schisms in a Quebecois NRM” // Revisionism and Diversification, edited by Eileen V. Barker (INFORM/Ashgate Series). London, U.K.: Ashgate Publishing, 2014.
 Palmer S. “Rael’s Angels: The First Five Years of a Secret Order” // Sexuality and New Religions, edited by Henrik Bogdan and James R. Lewis. Palgrave Macmillan, 2014.
 Palmer S. “Religion or Sedition? The Domestic Terrorism Trial of a Michigan-based Christian Militia”, in Legal Cases involving New Religious Movements and other Minority Faiths, edited by James T. Richardson (INFORM/Ashgate Series). London, U.K.: Ashgate Publishing, January 2015.

Рецензии 

 Palmer S. Sati: Historical and Phenomenological Essays, Arvind Sharma (ed.), Delhi: Motilal Banarsidass // SR/Sciences Religieuses, Vol.19.3/1990.
 Palmer S. The Postcharismatic Fate of New Religious Movements, Timothy Miller (ed.) // Journal for the Scientific Study of Religion December 1992
 Palmer S. Charisma & Control in Rajneeshpuram, by Lewis F. Carter // Sociological Analysis Vol.52.3, Fall,1991.
 Palmer S. When Rituals Go Wrong: Mistakes, Failure, and the Dynamics of Ritual, (Amsterdam: Brill) // Journal of Religion in Europe, July 2008.
 Palmer S. Perfect Children: Growing Up on the Religious Fringe. By Amanda van Eck Duymaer van Twist. Oxford University Press, 2015. //

Научная редакция 

 The Rajneesh Papers Susan Palmer and Arvind Sharma (eds.) New Delhi: Motilal Banarsidass, 1993 ISBN 81-208-1080-5, ISBN 978-81-208-1080-8
 Millennium, Messiahs, and Mayhem  and Susan Palmer (eds.) New York: Routledge, 1997 ISBN 0-415-91649-6, ISBN 978-0-415-91649-3
 Children in New Religions Susan Palmer and Charlotte Hardman (eds.). New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 1999. ISBN 0-8135-2620-5, ISBN 978-0-8135-2620-1

Примечания

Ссылки 
 Susan Palmer interviewée par le CICNS sur le thème des sectes // Centre d’Information et de Conseil des Nouvelles Spiritualités (CICNS)

Писательницы Канады
Исследователи новых религиозных движений
Социологи Канады
Религиоведы Канады
Доктора философии по религиоведению
Социологи по алфавиту
Социологи религии
Арфисты по алфавиту
Арфистки
Арфисты Канады
Арфисты XX века
Арфисты XXI века
Женщины-религиоведы
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Университета Конкордия